Ла́зар Ристо́вски (; р. 26 октября 1952, Равно Село, Воеводина, Югославия) — югославский сербский актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер.

Окончил факультет драматических искусств белградского университета.
На сцене сыграл более трёх тысяч спектаклей, принял участие более чем в пятидесяти фильмах и телеспектаклях, в том числе «Как закалялась сталь», «Тито и я», «Андеграунд», «Святой Георгий убивает змия»; кроме того, Ристовски появился в эпизоде фильма «Казино Рояль» (2006). Ему принадлежит кинокомпания «Zillion Film Company».

Фильмография

Примечания 

Актёры Сербии
Актёры Югославии
Выпускники Белградского университета